Эй-лига 2017/2018 — 41-й сезон высшего футбольного дивизиона Австралии и 13-й с момента учреждения Эй-лиги.

Участники

Турнирная таблица

Финальные серии

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

2017/2018
Спорт в Австралии в 2017 году
Спорт в Австралии в 2018 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017/2018